Willibald Nagel kan syfta på följande personer:

* Willibald Nagel (musikvetare) (1863–1929) – tysk musikskriftställare
 Willibald Nagel (medicinare) (1870–1911) – tysk fysiolog